Gösta Ehrensvärd kan syfta på:

* Gösta Ehrensvärd (1885–1973), svensk greve och viceamiral
 Gösta Ehrensvärd (1910–1980), svensk greve och biokemist